Леонардус Беньямин Мурдани (, ), более известен как Бенни Мурдани (, ) — индонезийский военный и политический деятель, генерал. Главнокомандующий Вооружёнными силами Индонезии (1983-1988), министр обороны Индонезии (1988-1993).

Ранние годы жизни 
Мурдани родился 2 октября 1932 года в , Центральная Ява, в семье работника железной дороги Р.Г. Мурдани Сосродирьё () и его жены Жанны Руч (), которая была наполовину немкой. Леонардус был третьим ребёнком в семье из одиннадцати детей. Несмотря на то, что Мурдани Состродирджо был мусульманином, дети в семье Мурдани, по настоянию Жанны, стали католиками.

Начало военной карьеры 
Вскоре после того, как в 1945 году капитулировала Япония, оккупировавшая Индонезийский архипелаг и была провозглашена независимость Индонезии, Мурдани вступил в ряды вооружённых сил молодого государства. В октябре 1945 года, в возрасте 13 лет, он принял участие в нападении на индонезийскую штаб-квартиру японской тайной полиции Кэмпэйтай в городе Суракарте.. После создания Национальной армии Индонезии (НАИ) Мурдани вступил в ряды ополчения, сформированного из студентов и учащихся школ (), которое подчинялось бригаде НАИ. В составе ополчения участвовал в наступлении на Суракарту.

После окончания войны за независимость Мурдани поступил в среднюю школу и окончил её, совмещая обучение с помощью своему дяде в торговле. В январе 1951 года он, вместе со своей бригадой, поступил учиться в Центр обучения армейских офицеров, который закончил в апреле 1952 года. Одновременно он проходил обучение в Школе тренеров пехоты и закончил её в мае 1952 года. После окончания этих учебных заведений он получил звание старшего прапорщика.

В 1954 году Мурдани был произведён в звание младшего лейтенанта и отправлен служить на Западную Яву, в III армию «Силиванги» ().

Служба в спецназе 
В начале 1950-х годов на Яве шла борьба индонезийской армии с исламистской группировкой  (), которая ставила своей целью построение исламистского государства в Индонезии. Для борьбы с повстанцами в 1953 году в составе III армии «Силиванги» было сформирован отряд коммандос (), преобразованный в следующем году в Подразделение коммандос Сухопутных войск (). Мурдани был назначен главой Бюро Обучения, которое занималось подготовкой солдат, желающих вступить в ряды коммандос. В 1956 году KKAD была реорганизовано в Полковую часть коммандос Сухопутных войск (), тогда же Мурдани получил должность командира роты в этой структуре.

В 1958 году индонезийский спецназ принял участие в подавлении восстания под руководством Революционного правительства Республики Индонезии, вспыхнувшего на Суматре. Мурдани участвовал в парашютных десантах спецназа под Паканбару и Меданом, а затем принял участие в «Операции 17 августа», в результате которой силы мятежников были окончательно разгромлены. В том же году Мурдани участвовал в боях против сепаратистского движения «Перместа» (, от  — Хартия всеобщей борьбы), поднявшего антиправительственный мятеж на Сулавеси.

После подавления восстаний на Суматре и Сулавеси Мурдани служил в особом округе (ныне провинции) Ачех. Он намеревался стать пилотом ВВС, но его отговорил от этого намерения Ахмад Яни, пославший его на обучение в США, в Пехотную школу армии США () в Форт-Беннинге. Там Мурдани прошёл курс обучения пехотного офицера и участвовал в тренировках 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.

В 1961 году Мурдани вернулся в Индонезию. В это время шла активная подготовка к операции по возвращению Западного Ириана — части бывшей Голландской Ост-Индии, удержанной Нидерландами за собой после предоставления независимости Индонезии. Мурдани руководил обучением десантников-парашютистов, которые должны были высадиться на Ириане для ведения боевых действий против голландцев. В мае 1962 года он был назначен командиром сводного отряда десантников, состоявшего из коммандос и бойцов Командования стратегического резерва Сухопутных войск (Кострад). В июне 1962 года отряд Мурдани высадился на Западном Ириане и вёл борьбу против голландских войск до августа того же года, когда ООН приняла решение о возвращении Западного Ириана Индонезии.

В 1964 году Мурдани прибыл в Джакарту. Президент Сукарно, впечатлённый его достижениями во время западноирианской кампании, предложил ему стать своим личным телохранителем, а также жениться на одной из своих дочерей, однако Мурдани отклонил оба предложения.

Вскоре он, в качестве командира батальона спецназа, отправился на Калимантан, где в это время шла конфронтация с Малайзией. Однако, его пребывание там было недолгим и в сентябре он вернулся в Джакарту, после чего был назначен военным атташе в Пекин.

В сентябре 1964 года состоялось совещание офицеров спецназа, на котором обсуждался вопрос об увольнении из рядов коммандос солдат-инвалидов. Мурдани выступил против этого, и также присутствовавший на заседании Ахмад Яни, ставший к тому времени командующим армией, обвинил его в неподчинении приказу. После этого Мурдани был переведён из спецназа в Кострад; 6 января 1965 года он передал командование батальоном коммандос своему преемнику.

Служба в Кострад 
Свою службу на новом месте Мурдани начал в Службе по обеспечению боевых операций и боевой подготовке. Дальнейшей его карьере поспособствовал его знакомый по западноирианской кампании подполковник Али Муртопо, бывший в то время заместителем начальника штаба суматранской группировки Кострад по разведке. Он сделал Мурдани своим помощником, позволив ему получить на этой должности свой первый опыт работы в органах разведки. Также Мурдани вошёл в состав команды Муртопо по специальным разведывательным операциям; в её составе работал в Бангкоке под прикрытием продавца билетов авиакомпании «Garuda Indonesia», занимаясь сбором информации о Малайзии. В 1965 году участвовал в осуществлении связи командования Кострад с армейскими офицерами, недовольными конфронтацией с Малайзией и желающими, как и руководство Кострад, скорейшего урегулирования конфликта.

После подавления попытки государственного переворота, известной как Движение 30 сентября, позиции Мурдани усилились. Вместе с Али Муртопо он начал прилагать усилия для прекращения конфронтации с Малайзией, и уже 11 августа 1966 года было подписано соглашение о нормализации отношений между двумя странами.

Дипломатическая карьера 
После нормализации индонезийско-малайзийских отношений Мурдани был назначен временным поверенным в делах в Малайзии; основной его задачей на этом посту было решение вопроса об освобождении индонезийских солдат, захваченных в плен во время конфронтации. В марте 1968 года он был назначен индонезийским консулом в Западной Малайзии. В это время он совмещал дипломатическую работу с работой на разведку Кострад, сообщая своему руководство данные, связанные с войной во Вьетнаме.

В конце 1969 года Мурдани был назначен генеральным консулом Индонезии в Южной Корее; в 1973 году он стал поверенным в делах в этой стране.

Служба в разведке 
В январе 1974 года Мурдани вернулся на родину. Вскоре президент Сухарто назначил его сразу на несколько должностей — помощника министра обороны и безопасности по разведке, помощника командующего  (Копкамтиб; , от ), руководителя  () и заместителя руководителя  (Бакин; , от ). Возвращение Мурдани в Индонезию и его новое назначение произошло вскоре после так называемого  — массовых студенческих волнений в Джакарте, после которых были уволены в отставку два виднейших руководителя индонезийских спецслужб, генералы Муртопо и .

В августе 1975 года под руководством Мурдани началось забрасывание индонезийских солдат, под видом добровольцев, на Восточный Тимор, бывший в то время португальской колонией. После того, как 28 ноября 1975 года Революционный фронт за независимость Восточного Тимора (ФРЕТИЛИН) провозгласил независимость Восточного Тимора, индонезийская армия начала полномасштабную военную операцию с целью присоединения Восточного Тимора к Индонезии. План операции, разработанный Мурдани, был подвергнут критике со стороны армейских кругов, так как Бенни фактически отстранил от планирования операции высокопоставленных военных, которые были старше его по званию — в частности, заместителя командующего Вооружённых сил  () и командующего Кострад Лео Лопуису ()).

28 марта 1981 года был угнан рейс 206 авиакомпании Garuda Indonesia, который должен был лететь из Джакарты в Медан. Мурдани, который в это время был в Амбоне на совещании с командующим Вооружёнными силами Мохаммадом Юсуфом, немедленно вылетел в Джакарту. После того, как угнанный самолёт совершил посадку в бангкокском аэропорту Дон Мыанг, он встретился с президентом Сухарто и получил от него разрешение на применение силы при освобождении заложников.

Мурдани в сопровождении бойцов Отряда боевой разведки коммандос (Копассанда; , от ; бывший RPKAD) отправился в Таиланд. Несмотря на то, что первоначально его план вызвал критику со стороны таиландского руководства, в итоге он был одобрен, и 31 марта 1981 года отряд Копассанда обезвредил угонщиков и освободил заложников.

На посту главнокомандующего 
В марте 1983 года президент Сухарто назначил Мурдани на пост главнокомандующего Вооружёнными силами Индонезии и присвоил ему звание полного генерала. Во время церемонии вступления нового главнокомандующего в должность Сухарто лично надел погоны с новыми знаками различия на плечи Мурдани в знак признания его лояльности президенту.

Кроме того, Бенни возглавил  (Копкамтиб; , от ) и сохранил пост главы Центра стратегической разведки, переименованного в  () . В отличие от своих предшественников — Сухарто, Марадена Пангабеана и Мохаммада Юсуфа — Мурдани не занял одновременно с постом главнокомандующего пост министра обороны.

Новый главнокомандующий заявил, что считает целью своей работы реорганизацию армии, сокращение военных расходов, а также повышение профессионализма индонезийских военных. В результате реорганизации структуры командования было упразднено  (, от ), число военных округов сокращено с 16 до 10, число региональных командований флота — с 8 до 2, число региональных командований авиации — также с 8 до 2. Также была проведена реорганизация полиции, которая в то время входила в состав Вооружённых сил. В  () было сокращено преподавание невоенных предметов. Для подготовки молодёжи к поступлению в Академию была основана школа , которая работает по сей день и считается одним из престижнейших средних учебных заведений Индонезии. Предпринимались шаги по укреплению сотрудничества между индонезийскими Вооружёнными силами и армиями стран — членов АСЕАН.

В сентябре 1984 года в районе джакартского порта Танджунг-Приок произошло , подавленное войсками. Приказ о подавлении беспорядков был отдан Мурдани и командующим V военным округом «Джая» Три Сутрисно. После этого Мурдани заявил, что протестующие сами спровоцировали военных на применение силы и достичь с ними компромисса было невозможно. Танджунгприокский инцидент негативно сказался на репутации католика Мурдани среди мусульман, составляющих большинство населения Индонезии; он был вынужден публично заявить, что никогда не испытывал негативных чувств по отношению к мусульманам и совершить серию визитов в мусульманские школы Явы.

Политическая карьера 
К 1988 году отношения между Мурдани и Сухарто испортились. Несмотря на то, что Мурдани оставался лоялен президенту, он критиковал его за коррупцию и кумовство. Кроме того, он поссорился с Прабово Субианто, зятем Сухарто.

На 1988 год была запланирована генеральная сессия высшего законодательного органа страны — Народного консультативного конгресса (НКК). На ней, в числе прочего, должны были состояться выборы президента и вице-президента, итог которых был предсказуем — президентом переизбирался Сухарто, а вице-президентом — человек, пользующийся его доверием. К этому времени Сухарто принял решение, что новым вице-президентом должен был стать Судармоно, однако, Мурдани сам желал занять этот пост. Это стало одной из причин, по которой Сухарто в феврале 1988 года снял его с поста главнокомандующего. По версии , причиной отставки Мурдани послужило не только его желание стать вице-президентом, но и желание Сухарто укрепить влияние Судармоно, его возможного преемника.

В том же феврале 1988 года руководство правящего блока Голкар выставило Судармоно кандидатом в вице-президенты на грядущих выборах. Вскоре решение о выставлении своего кандидата должна была принять фракция Вооружённых сил в НКК, и Мурдани, сохранивший после отставки влияние, пытался воспрепятствовать выдвижению Судармоно от этой фракции. Впоследствии новый главнокомандующий Три Сутрисно с большим трудом убедил его не возражать против кандидатуры Судармоно, который, как и ожидалось, был избран вице-президентом на генеральной сессии НКК.

Несмотря на ухудшение отношений с Мурдани, Сухарто сохранил его в высшем руководстве страны, назначив министром обороны и безопасности. Во время своего пребывания на этом посту он был обвинён в организации заговора против Сухарто, что побудило президента пригрозить суровыми мерами для лиц, желающих сместить его со своего поста неконституционным путём.

В сентябре 1988 года было упразднено командование Копкамтиб, которым руководил Мурдани. В 1993 году он оставил пост министра обороны.

Смерть 
Леонардус Беньямин Мурдани скончался 29 августа 2004 года в Джакарте от инсульта.

Примечания

Ссылки 
 Несколько статей на индонезийском, посвящённых смерти Мурдани
 Профиль на сайте pdat.co.id
 Статья на индонезийском о нежелании руководства ВС видеть Судармоно вице-президентом

Литература 
 Pour, Julius (2007). Benny: Tragedi Seorang Loyalis. Jakarta. pp. 13–14. ISBN 978-979-1056-10-6.
 L.B. Moerdani, 1932-2004.- Festschrift in honor of Leonardus Benjamin Moerdani, former Commander in chief of the Indonesian Armed Forces and Minister for Defense.

Генералы Индонезии
Главнокомандующие Национальной армией Индонезии
Министры обороны Индонезии
Участники войны за независимость Индонезии
Дипломаты Индонезии
Умершие от инсульта